Formula Nippon sezona 2001 je bila šesto prvenstvo Formule Nippon.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R18=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NS=ni štartal DIS(2)=diskvalificiran z drugega mesta

2001 v športu
2001